Пётр Краси́льников:
 Красильников, Пётр Ефимович (1909—1990) — Герой Социалистического Труда (1958). 
 Красильников, Пётр Федотович (1908—1973) — Герой Социалистического Труда (1966).